«Don’t Slack» () — песня американских певцов Андерсона Пака и Джастина Тимберлейка, вышедшая в марте 2020 года в качестве 2-го сингла с саундтрека Trolls World Tour из мультфильма «Тролли. Мировой тур» (2020).

История 
6 марта 2020 года Тимберлейк впервые анонсировал выход совместного с Андерсоном Паком трека через Инстаграм. Песню написали Тимберлейк, Пак и шведский композитор Людвиг Йоранссон, они же выступили в качестве продюсеров. 10 марта 2020 года «Don’t Slack» дебютировала на Apple Music. Затем песня прозвучала в самом фильме, а потом и на саундтреке к нему. В марте также появилось лирик-видео, а в апреле вышло официальное музыкальное видео с участием американской актрисы Анны Кендрик. Все сцены клипа происходят в доме у актрисы, что удачно совпадает с тенденцией самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. Но на самом деле видео было снято ещё в феврале и это лишь совпадение. Герои на протяжении всего клипа всячески достают героиню (музыканты пляшут на кровати, выглядывают из ванной и из холодильника и так далее), одетую в домашнюю пижаму  и тапочки, но в итоге и она не выдерживает и начинает танцевать. Снял музыкальное видео режиссёр Calmatic, ранее получивший Грэмми за создание нашумевшего клипа «Old Town Road».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Джастина Тимберлейка
Песни, написанные Джастином Тимберлейком
Песни из мультфильмов
Синглы RCA Records